L'aire urbaine de Grenoble est une aire urbaine française centrée sur la ville de Grenoble, dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Grenoble est composée de  communes, situées dans l'Isère.

 de l'aire urbaine font partie de l'unité urbaine de Grenoble.

En 2014, ses  en font la  urbaine de France. En 2016, il y avait  et  en 2018.

Le tableau suivant détaille la proportion de cette aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Communes 
Liste des communes françaises de l'aire urbaine de Grenoble sont les suivantes :

Évolution démographique 
Le tableau suivant détaille l'évolution démographique de l'aire urbaine de Grenoble depuis l'année 1968.

Annexes

Notes, sources et références

Articles connexes 
 Données générales
 Aire urbaine en France
 Liste des aires urbaines de France
 Données relatives à l'aire urbaine de Grenoble
 Unité urbaine de Grenoble
 Grenoble-Alpes Métropole
 Liste des communes de l'Isère

Grenoble
Grenoble
Grenoble